Roveredo ima više značenja:
 Roveredo (Udine)
 Roveredo (Vičenca)